Сушков Віктор Олександрович (1991—2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сушков Володимир Петрович (* 1978) — російський рендзюїст, чемпіон світу (2009, 2017).
 Сушков Іван Андрійович (* 1925) — машиніст екскаватора, Герой Соціалістичної Праці.
 Сушков Микола Семенович (1922—1988) — старшина, повний кавалер ордена Слави.
 Сушков Михайло Васильович (1775—1799) — російський поет, перекладач віршів.
 Сушков Михайло Павлович (1899—1983) — радянський російський футболіст і тренер, футбольний функціонер. Президент радянського дитячого футбольного клубу «Шкіряний м'яч».
 Сушков Пилип Тимофійович (1906—1944) — радянський воєначальник, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу, підполковник.
 Сушков Тихін Степанович (1918—1999) — радянський державний діяч.
 Сушков Федір Пилипович (1907—1991) — старший сержант РА. Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Балка Сушкова
 Сушко

російські прізвища